Volley League kan avse:
Volley League (damer) - volleybollserie för damer i Grekland
Volley League (herrar) - volleybollserie för herrar i Grekland